Miejscowości w USA:
 Northport – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Tuscaloosa
 Northport – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Northport – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau
 Northport – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Northport – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Stevens
 Northport – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Gminy w USA:
 Northport (ang. Northport Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo